Афинский фестиваль () — ежегодный фестиваль искусств, который проходит в Афинах и Эпидавре с мая по октябрь. Проводится с 1955 года. Афинский фестиваль считается одним из самых известных фестивалей в Греции. Он включает в себя музыкальные, театральные и другие культурные мероприятия.

До 2005 года проводился только в одеоне Герода Аттика в Афинах и в древнем театре в Эпидавре. С 2006 года площадкой фестиваля стало промышленное здание по адресу: Айос-Иоанис-Рендис, улица , 260.

С 2019 года художественным руководителем фестиваля является режиссёр Катерина Эвангелату ().

Фестиваль организован компанией «Hellenic Festival S.A.». Председатель совета директоров — Йоргос Лаукос.

Места проведения 

 Одеон Герода Аттического
 Афинский концерт-холл «Мегарон»
 «Технополис»
 Пиреос, 260
 «THEATRON», культурный центр «Греческий космос»
 «Bios»
 Музей Бенаки
 «Scholeion Theatre»
 Театр в Эпидавре
 Древний малый театр Эпидавра

Примечания

Ссылки 
 

Фестивали Греции